Ришельё () — муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр и Луара.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 260 км на юго-запад от Парижа, 155 км на юго-запад от Орлеана, 55 км на юго-запад от Тура.

Население 

Население — 1 971 человек (2007).

Знаменитости, связанные с городом 

 Кардинал Ришельё (1585—1642), пэр Франции, министр Людовика XIII.
 Викентий де Поль (1581—1660), католический святой, основатель конгрегации лазаристов и конгрегации дочерей милосердия.

Города-побратимы 

  (Канада)
 Шафхайм (Германия)
 Люсон (Франция)

Фотографии

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Коммуны департамента Эндр и Луара
Кардинал Ришельё